nić
 nitka dentystyczna
 nitka grzybni
 nitka pręcika – część organu płciowy w kwiecie
 nitka produkcyjna
 nitka rurociągu
 nitka przędzy
 NITKA – radziecki/rosyjski ośrodek doświadczalny lotnictwa morskiego w Nowo-Fiodorowce w rejonie sackim na Krymie

4 cieki w Polsce:
 Nitka – struga, dopływ Nurca
 Nitka – potok, dopływ Wirowej
 Nitka – struga, dopływ Zdziwójki
 Nitka – potok, dopływ Złotej Nitki
oraz
 potoczna nazwa rzeki Złota Nitka